Wilde kan syfta på:
 Wilde, ett efternamn samt personer med namnet 
 Wilde (film), film från 1997 om Oscar Wilde med Stephen Fry i titelrollen
 Wilde, Argentina, ort i Argentina